A Lei de causa e efeito é um dos princípios fundamentais do Hermetismo para explicar as contingências ligadas à vida humana.

Segundo ela, a todo ato da vida moral do homem corresponderia uma reação semelhante dirigida a ele, criando-se, assim, algo similar ao "cosmos ininterrupto de retribuição ética", a que alude Max Weber em Economia e Sociedade.

Esta lei procura explicar os acontecimentos da vida atribuindo um "motivo justo", e uma "finalidade proveitosa" para todos os acontecimentos com que se depara o homem, inclusive o sofrimento.

Ver também 
 Lei do progresso
 Reencarnação

Vocabulário espírita